OP peut désigner :
 Observatoire de Paris ;
 Ordo Prædicatorum ou Ordre des Prêcheurs, couramment appelé Ordre des Dominicains (dont les membres sont désignés par l'abréviation o.p.) ;
 Ooty observatory Pulsar, désignation pour les pulsars découverts à l'observatoire d'Ooty en Inde. Voir Désignation des pulsars ;
 Obscurus Presse, un fanzine sur Harry Potter ;
 One Piece, le manga de Eichiro Oda ;
 Opening, la musique d'ouverture d'un anime ;
 Ouvrier professionnel, par opposition aux ouvriers spécialisés (OS) ;
 Sur internet, l'opérateur premier ou principal, l'auteur du premier message posté d'un sujet sur les forums de discussion - de l'abréviation anglaise OP pour Original Post ou Original Poster ;
 Ordre public ;
 Organisation de producteurs, ou Organisation paysanne, regroupement de producteurs d'un même produit (lait, légume, fruit, etc.) et souvent, d'une même région agricole
 Organe producteur (de molécules aromatiques), dans une plante aromatique ;
 Optimum de Pareto ;
 OP Financial Group, un groupe coopératif bancaire finlandais basé à Helsinki.
 officier de police
 Officier de permanence, autorité d'une unité militaire qui remplace le chef de corps en dehors des heures de service ;
 Officier de protection des réfugiés et apatrides

« op. » peut faire référence à :
  : ouvrage, œuvre ;
 op. cit. est l'abréviation de «  » qui signifie : ouvrage déjà cité.

O.P. est le signe de :
 Over Powered, terme utilisé dans les jeux vidéo pour designer un élément trop efficace ou compétitif dans l'équilibrage du jeu.